КВ — акронім з літер кирилиці К, В. Може позначати:

 Ворошилов Климент Єфремович («Клім Ворошилов»), радянський військовий та політичний діяч
 серія танків, названих у його честь, у тому числі:
 КВ-1
 КВ-2
КВ-1С
КВ-3